Голубо́й бирма́нский бана́н () — вид рода .

Ботаническое описание 
Достигает 2,5—4 метров в высоту. Ствол изящный, фиолетово-зелёный, с белым напылением. Листва ярко-зелёная. Плоды декоративные, синие или фиолетовые.

Распространение 
Произрастает в Китае, Индии, Вьетнаме, Таиланде и Лаосе.

Хозяйственное значение и применение 
Выращивается в тропических и субтропических областях как декоративно-лиственная культура, поскольку плоды не имеют пищевой ценности. Незрелые плоды иногда используют в кулинарии.

Предпочитает рыхлые, плодородные почвы. Хорошо растет на солнечном месте или в лёгкой полутени. Полив регулярный в период активного роста. Выдерживает понижение температуры до 0°С. Можно выращивать как горшечную культуру. Размножается корневищем (вегетативное размножение) и семенами. Семена перед посевом замачивают на сутки в горячей (50—60°С) воде. Высевают в рыхлую питательную почву и проращивают от 1 до 6 месяцев при температуре не ниже 28—30°С.

Экология 
Голубой бирманский банан является важным компонентом пищи .

Разновидности

Примечания

Литература 
 

Банановые
Флора Азии
Кормовые растения
Декоративные растения